Beimoor steht für:

 einen Stadtteil von Ahrensburg, siehe Ahrensburg#Stadtteile
 den nie in Betrieb gegangenen Bahnhof Beimoor